Desiderio (italienisch „Wunsch“) steht für:

 Desiderio (Film), italienisches Filmdrama von Anna Maria Tatò (1984)
 Monsù Desiderio, Notname zweier Maler des 17. Jahrhunderts
 Desiderio Desideravi, ein Apostolisches Schreiben aus Juni 2022 von Papst Franziskus über "die liturgische Bildung des Volkes Gottes"

Siehe auch: